Massimo Bianchi (n. 1955), cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Massimo Bianchi (n. 1956), calciatore italiano
 Massimo Bianchi (n. 1955), montatore e attore cinematografico italiano